Adi of ADI kan verwijzen naar:
 Adi (eiland), een eiland in Indonesië
 Adi (dialect), een dialect van het Kowiai
 Adi (volk), een volk in Upper Siang in de deelstaat Arunachal Pradesh in India
 Adi (naam), een Hebreeuwse naam
 Aanvaardbare dagelijkse inname, een begrip uit de geneeskunde
 Acção Democrática Independente, een politieke partij in Sao Tomé en Principe
 Adilson dos Santos, een Braziliaanse voetballer (voetbalnaam Adi)
 Adi Vranac, een bekende politicus en ondernemer
 Adi (Pyreneeën), een berg in de westelijke Pyreneeën